Comina ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Comina (* 1967), Südtiroler Journalist und Politiker
 Giovanni de Comina (1378–1396), Erzbischof von Chieti

Comina ist der okzitanische Name der französischen Gemeinde Comigne.